Avrămești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Avrămești (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Avrămești (Arieșeni), Dorf im Kreis Alba
 Avrămești (Avram Iancu), Dorf im Kreis Alba
 Avrămești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Avrămești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui 
 Avrămești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea